In the Heat of the Night (polski tytuł: W upalną noc) – powieść Johna Balla (1965)
 In the Heat of the Night (polski tytuł: W upalną noc) − amerykański film kryminalny  z 1967 roku, w reżyserii Normana Jewisona, będący adaptacją powieści Johna Balla
 In the Heat of the Night – album muzyczny Pat Benatar (1979)
 „In the Heat of the Night” – singel Raya Charlesa (1967), autorstwa Quincy Jonesa, Alana i Marilyn Bergmanów 
 „In the Heat of the Night” – singel Sandry z albumu The Long Play (1985)

Przypisy